

Chimica 
 R11 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R11 – tangenziale di Anversa (Belgio)

Altro 
 R 11 – sommergibile della Regia Marina della Classe R